Долини — село в Україні, в Червоноградському районі Львівської області. Населення становить 152 особи.

Примітки

Посилання 
 Погода в селі Долини 

Населені пункти Червоноградського району
Села Червоноградського району
Села Львівської області